Моліна́ро () — прізвище італійського походження, етимологічно пов'язане з назвою професії мірошник ().

Відомі представники 
 Аль Молінаро (1919—2015) — американський телевізійний актор.
 Джулія Молінаро ( 1990) — італійська гольфістка.
 Едуар Молінаро (1928—2013) — французький кінорежисер і сценарист.
 Крістіан Молінаро ( 1983) — італійський футболіст.
 Лоренцо Молінаро ( 1992) — італійський баскетболіст.
 Мелісса Молінаро ( 1982) — канадська актриса і співачка.
 Роберто Молінаро ( 1972) — італійський діджей.
 Сімоне Молінаро (1565—1634) — італійський композитор, видавець і лютніст.
 Френк Молінаро ( 1988) — американський борець греко-римського стилю.